Мізинець — п'ятий (зовнішній) палець руки чи ноги людини або тварини.
 Мізинець Будди — драматичний науково-фантастичний художній фільм 2015 року.
 Зелений хлопчик-мізинець — науково-фантастичне оповідання Кліффорда Сімака 1954 року.

 Мізинець Ірина Олександрівна — директорка Рівненського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заслужений працівник соціальної сфери України.

Див. також 
 Влас Мизинець (1907—1943) — радянський український поет і публіцист, комуніст, учасник КПЗУ в Західній Україні.

Примітки